Dučići est un toponyme qui peut désigner :
Dučići, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Goražde, dans le canton du Podrinje bosnien et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Dučići, un village de Croatie situé dans la municipalité d'Ozalj, comitat de Karlovac ;
Dučići, un village situé dans la municipalité de Podgorica.